Ребека може бити:

 Ребека (име), женско име
 Ребека (Библија), личност из Библије
 Ребека (Џорџија), град у америчкој савезној држави Џорџија